Secrets in a Weird World — четвёртый студийный альбом немецкой спид-метал-группы Rage, изданный в августе 1989 года на лейбле Noise Records.

Список композиций и перевод их названий

Участники записи 
 Питер Вагнер — вокал, бас-гитара;
 Манни Шмидт — электрогитара;
 Крис Эфтиамидис — ударные.
 Продюсер — Армин Сабол;
 Исполнительный продюсер — Карл Вальтербах.

Примечания

Ссылки 
 Альбом на Encyclopaedia Metallum
 Альбом на сайте discogs.com

Альбомы пауэр-метала
Альбомы Rage
Альбомы Noise Records